Hans Leenders peut désigner :
 Hans Leenders (1980-...), un footballeur belge
 Hans Leenders (1971-...), un chef d'orchestre néerlandais